Ро́котов — русская фамилия.

Известные носители 
 Рокотов, Владимир Дмитриевич (1836—1900) — русский актёр и общественный деятель.
 Рокотов, Николай Николаевич (1875—1935) — земский деятель, депутат Государственной думы II созыва от Псковской  губернии.
 Рокотов, Сергей Григорьевич (1952—2015) — российский писатель, сценарист и актёр. 
 Рокотов, Фёдор Степанович (1735?—1808) — русский художник, портретист.
 Рокотов, Ян Тимофеевич (1927—1961) — советский валютчик и фарцовщик.

Рокотова 
 Рокотова, Маргарита Владимировна (1872—1959) — детская писательница, публиковавшаяся как Ал. Алтаев.

См. также 
 Улица Рокотова — улица в Москве, названная в честь художника Фёдора Рокотова.
 Дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева — судебный процесс в СССР по обвинению в незаконных валютных операциях.